Dit is de wereldranglijst van januari 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 januari 2007.

Mannen 01